Mužská čtyřhra Swiss Open Gstaad 2021 probíhala ve druhé polovině července 2021. Do deblové soutěže gstaadského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájci titulu z roku 2019 byli Belgičané Sander Gillé a Joran Vliegen,
kteří do turnaje nezasáhli.

Vítězem se stal švýcarský pár Marc-Andrea Hüsler a Dominic Stricker, startující na divokou kartu, který ve finále za 65 minut zdolal polskou dvojici  Szymon Walków a Jan Zieliński ve dvou setech 6–1 a 7–6. Dominantní výkon předvedli na podání, když vyhráli 34 z 35 bodů. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů. Z druhé společné účasti na okruhu ATP Tour získali první kariérní tituly. 18letý Stricker se stal nejmladším deblovým šampionem na túře ATP od  Mikaela Ymera na Stockholm Open 2016 a nejmladším vítězem gstaadské čtyřhry v otevřené éře.

Nasazení párů 

  Robin Haase /  Matwé Middelkoop (1. kolo)
  Ariel Behar /  Gonzalo Escobar (1. kolo)
  Hugo Nys /  Andrea Vavassori (1. kolo)
  André Göransson /  Frederik Nielsen (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

ATP Swiss Open
Tenis ve Švýcarsku v roce 2021
ATP Tour 2021